Ebodenkou peut désigner :
 Ebodenkou, un village du Cameroun dans la commune d'Atok
 Ebodenkou, un village du Cameroun dans la commune d'Awaé.